Докса (озеро)
Докса (думка)